El Torneig de Bad Gastein 2011, oficialment conegut com a NÜRNBERGER Gastein Ladies 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 5a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 17 de juliol de 2011 a Bad Gastein, Àustria.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2011
WTA Tour 2011